Склад збірної Нідерландів на Чемпіонаті Європи 1988 року

Докладніше...Чемпіонат Європи з футболу 1988
Нідерланди 1988